Thessalos ist der Name mehrerer Gestalten der griechischen Mythologie:

Thessalos (Sohn des Iason), Sohn des Iason und der Medea, wurde König von Iolkos
Thessalos (Sohn des Herakles), Sohn des Herakles und der Chalkiope
Thessalos (Sohn des Haimon)
Thessalos (Sohn des Graikos), eponymer Gründer von Thessaloniki
Thessalos (Sohn des Aiatos), Sohn des Aiatos und der Polykleia

Thessalos (latinisiert auch Thessalus) ist ferner der Name mehrerer antiker Persönlichkeiten:

Thessalos (Tyrann), Sohn des Peisistratos, Bruder des Hippias und Hipparchos, gemeinsam mit diesen Tyrann von Athen, wurde 511/10 v. Chr. vertrieben
Thessalos (Sohn des Kimon), 415 v. Chr. Urheber der Anklage gegen den athenischen Politiker Alkibiades wegen Mysterienfrevels
Thessalos von Kos, Sohn des berühmten Arztes Hippokrates von Kos
Thessalos (Tragöde), trat u. a. bei der 324 v. Chr. von Alexander dem Großen veranstalteten Massenhochzeit von Susa auf
Thessalos von Tralleis, 1. Jahrhundert n. Chr., römischer Arzt kleinasiatischer Abstammung zur Zeit der Herrschaft des römischen Kaisers Nero